Xavéri Szent Ferenc-templom (Kozarevac), Kozarevacban, Horvátországban
 Xavéri Szent Ferenc-templom (Tepotzotlán), Tepotzotlánban, Mexikóban